Niviano ima više značenja:
 Niviano, Modena
 Niviano, Piacenza